Кеннет Уильям Кэтчпоул OAM (; 21 июня 1939,  — 21 декабря 2017, Сидней) — австралийский регбист, выступавший на позиции скрам-хава за клуб «», за команду «Уаратаз» штата Новый Южный Уэльс (дебютировал в возрасте 19 лет) и за сборную Австралии (дебютировал в возрасте 21 года, провёл 27 матчей, в том числе 13 как капитан). Считается одним из лучших скрам-хавов сборной Австралии.

Ранние годы 
Уроженец , учился в начальной школе Рэндуик и подготовительной школе Куджи. Был спортивным отличником, увлекался регби, плаванием, теннисом и боксом. Будучи учеником школы Куджи, он выиграл стипендию от , на протяжении трёх лет играя за сборную колледжа Скотс. В первый свой год выступления он попал в третью сборную школьников Нового Южного Уэльса, а затем попадал ещё два года в первую команду. Позже он поступил в Сиднейский университет на отделение естественных наук.

Регбийная карьера 
В 1958 году Кэтчпоул дебютировал за клуб «» в команде до 21 года, будучи 18-летним. В следующем сезоне он стал игроком основного состава и уже несколько игр спустя был вызван в команду штата Новый Южный Уэльс, известную под названием «Уаратаз», на матч против британской сборной «Львов». Он играл в связке с флай-хавом , занеся попытку в игре против «Львов» и принеся победу 18:14, чем ознаменовал свой дебют. В возрасте 20 лет он стал капитаном Нового Южного Уэльса в серии встреч против Новой Зеландии. 10 июня 1961 года Кэтчпоул дебютировал за сборную Австралии в серии из трёх тест-матчей против сборной Фиджи, австралийцы одержали победу в серии. В том же году он был капитаном сборной, которая участвовала в турне по Южной Африке (провёл два тестовых матча), а также сыграл один тест-матч дома против сборной Франции. В 1963 году он сыграл три тест-матча при капитане Джоне Торнетте.

Кэтчпоул создал в сборной успешный дуэт с флай-хавом . В 1965 году он сыграл в домашней серии против Южной Африки, в которой австралийцы выиграли оба матча, а в 1966 и 1967 годах участвовал в турне по Великобритании и вывел команду Австралии как капитан на тест-матчи против Англии и Уэльса, в которых австралийцы праздновали победы. Также он был капитаном в тест-матчах против Шотландии, Ирландии и других встречах турне. После победы Австралии над Англией президент Регбийного союза Англии Дугги Харрисон назвал Кэтчпоула «величайшим хавбеком всех времён».

В 1967 году Кэтчпоул был капитаном сборных Австралии, Нового Южного Уэльса и Сиднея в матчах против участвовавшей в турне сборной Ирландии, а по случаю 75-летия  вывел команду как капитан на два тест-матча против новозеландцев. 15 июня 1968 года в первом тест-матче против Новой Зеландии игрок «Олл Блэкс»  схватил за ногу Кэтчпоула, который находился в тот момент в раке: в результате неудачного захвата у австралийца произошёл разрыв мышц и серьёзное повреждение мускулов в паховой области. Это привело к досрочному завершению игровой карьеры у Кэтчпоула.

После карьеры игрока 
В январе 2001 года Кэтчпоул был награждён Медалью Столетия с формулировкой «за заслуги перед австралийским обществом, достигнутые в регби», а также  с формулировкой «за заслуги перед регби». В День Австралии 2001 года он также был награждён медалью ордена Австралии с формулировкой «за заслуги перед регби и обществом».

В 2004 году имя Кэтчпоула нанесли на Стене славы , также оно появилось на Аллее славы стадиона , а на Сиднейском футбольном стадионе была установлена статуя Кэтчпоула. По итогам  — чемпионата Нового Южного Уэльса — лучший игрок награждается медалью имени Кена Кэтчпоула. В 2005 году он стал одним из первых, кто попал в Зал славы Австралийского регбийного союза, а президент Австралийского регбийного союза  по этому поводу отметил, что Кэтчпоул продемонстрировал «выдающиеся изящество и величественность». В 1985 году Кэтчпоул также был включён в , а в 2013 году — в .

Скрам-хав новозеландской сборной , в 1973 году в своей автобиографии «Соринка в глазу» () сравнивал Кэтчпоула с такими игроками, как валлийцы  и .

Кен Кэтчпоул был выдающимся скрам-хавом минувшего десятилетия. Другие прославились выдающейся техникой паса, удара ногой и движения с мячом, однако только Кэтчпоул сочетал в себе все эти навыки и довёл их до совершенства. Он не только быстрее других думал, действовал и реагировал, он также был здравомыслящим бьющим и искуснее двигался с мячом, чем Гоуинг или Эдвардс [...] Кэтчпоул же [...] намного опередил своё время. Его пас не был достаточно длинным или долгим, так как он считал, что это пустая трата времени. Однако он был невероятно быстрым, а техника передачи была идеальной. Никаких элегантных ныряющих пасов, никаких хитровыдуманных поворотов для того, чтобы не бросить слабой рукой — молниеносная передача флай-хаву.

Тренер австралийской сборной Боб Дуайер в автобиографии «Путь к победе» () назвал Кэтчпоула одним из пяти выдающихся регбистов, которых когда-либо видел, и лучшим универсалом. В 2013 году австралийский журнал «Inside Rugby» назвал Кена Кэтчпоула, ,  и  первыми в числе четырёх величайших австралийских игроков в регби-15 — «Непобедимых» (). Это название было взято по аналогии с названием лучших игроков в истории регбилиг, которых зовут «» ().

Кэтчпоул скончался после продолжительной болезни ночью 21 декабря 2017 года в Сиднее.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Регби Австралии 

Регбисты Австралии
Игроки РК «Рэндуик»
Игроки РК «Уаратаз»
Игроки сборной Австралии по регби